Greiffenegg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Greiffenegg (1737–1807), der letzte Regierungspräsident des Hauses Habsburg im vorderösterreichischen Freiburg
 Hermann Gottlob von Greiffenegg Wolffurt (1775–1847), Diplomat und Offizier

Siehe auch:
 Greiffeneggschlössle